Montégut ou Montegut (sans accent aigu sur le « e ») est un nom propre qui peut désigner :

Personnalité 

 Émile Montégut (1826-1895), écrivain et essayiste français.
 Joseph Edgard Montegut, (1806-1880), maire de La Nouvelle-Orléans.

Toponyme

Montégut (Gers), commune française du Gers.
 Montégut (Hautes-Pyrénées), commune française des Hautes-Pyrénées.
 Montégut (Landes), commune française des Landes.
 Montégut-Arros, commune française du Gers.
 Montégut-Bourjac, commune française de la Haute-Garonne.
 Montégut-en-Couserans, commune française de l'Ariège.
 Montégut-Lauragais, commune française de la Haute-Garonne.
 Montégut-Plantaurel, commune française de l'Ariège.
 Montégut-Savès, commune française du Gers.

Montegut (Louisiane), localité de Louisiane.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France

ru:Монтегю